Montrose hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares

En Estados Unidos
Montrose (Arkansas)
Montrose (Colorado)
Montrose (Dakota del Sur)
Montrose (Georgia)
Montrose (Illinois)
Montrose (Iowa)
Montrose (Míchigan)
Montrose (Minnesota)
Montrose (Misisipi)
Montrose (Misuri)
Montrose (Nueva York)
Montrose (Pensilvania)
Montrose (Virginia)
Montrose (Virginia Occidental)
La Crescenta-Montrose (California)

En el Reino Unido 
Montrose (Escocia)

Música
Montrose, banda musical de hard rock de California, de los 70's